Licytacja dóbr zakopiańskich (1888)
 Licytacja dóbr zakopiańskich (1889)